Termenul hotar se poate referi la:

 hotar - linie de demarcație între două state

Localități din România 
 Hotar, Bihor - localitate în județul Bihor
 Hotarele, Giurgiu, reședința comunei cu același nume
 Hotarele, Vâlcea 
 Hotaru, Olt 
 Hotaru, Vrancea
 Hotărani, Mehedinți 
 Hotărani, Olt 
 Hotărasa, Vâlcea 
 Hotărel, Bihor 
 Hotăroaia, Vâlcea 
 Hotăroasa, Gorj 
 Tritenii-Hotar, Cluj - localitate în județul Cluj

Alte semnificații 
 Hotar - preot vedic
 Hotarnică -  măsurătoare funciară

Legături externe 
Hotar (DEX)